Jules Boyer peut désigner :

 Jules Boyer, architecte français ;
 Jules Boyer (1809-1866), homme politique français ;
 Jules Boyer (1888-1937), homme politique français, député de Haute-Loire ;
 Jules Boyer (1903-1962), homme politique français.